

Persone
Clarence Carnes – criminale statunitense
Kim Carnes – cantante statunitense
Luisa Carnés – scrittrice e giornalista spagnola
Patrick Carnes – medico, psicologo e sessuologo statunitense
Ryan Carnes  attore statunitense

Altro
Kim Carnes – album discografico della cantante omonima